Champagney ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

Champagney (Doubs) im Département Doubs
Champagney (Haute-Saône) im Département Haute-Saône
Champagney (Jura) im Département Jura

Siehe auch:
 Champagny (Begriffsklärung)